Damernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 3. august i Herning i Danmark. Det var den 2. enkeltstart for elitedamer ved EM.

Enkeltstarten blev vundet af hollandske Ellen van Dijk for andet år i træk, efterfulgt af belgiske Ann-Sophie Duyck og hollandske Anna van der Breggen.

Deltagere

Danske ryttere 
 Julie Leth
 Camilla Møllebro

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (damer)